Gigny kan syfta på:
 Gigny, Jura
 Gigny, Yonne